Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft 1988 in Bremen

Aufstieg 
Legende:
Aufstiegsrunden in Hannover (Nord) und Mülheim (Süd)

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 1987
Hockey 1988